Der 117. Kongress der Vereinigten Staaten  ist die Legislaturperiode von Repräsentantenhaus und Senat in den Vereinigten Staaten zwischen dem 3. Januar 2021 und dem 3. Januar 2023. Alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie ein Drittel der Senatoren (Klasse II) waren im November 2020 bei den Kongresswahlen gewählt worden.

Die Demokratische Partei behielt ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus. Durch zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia am 5. Januar 2021, die die beiden demokratischen Kandidaten (Jon Ossoff und Raphael Warnock) für sich entschieden, kam die Partei zusammen mit den Unabhängigen Demokraten auf 50 der 100 Sitze im Senat. Bei Stimmengleichheit war so  gemäß Verfassung die Stimme von US-Vizepräsidentin Kamala Harris entscheidend, womit die Demokraten in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit innehatten.

Bis Mai 2021 gaben fünf Demokraten bekannt, nicht wieder für das Repräsentantenhaus zu kandidieren. Weil sie aus besonders umkämpften Kongresswahlbezirken stammten, sahen politische Beobachter die schmale demokratische Mehrheit im Abgeordnetenhaus bei den Halbzeitwahlen 2022 als gefährdet an. Zu diesen Repräsentanten gehören unter anderem Charlie Crist, der seine Kandidatur bei den Gouverneurswahlen in Florida ankündigte, und Tim Ryan, der bei den Senatswahlen in Ohio antritt. Ein weiterer Vorteil für die Republikaner ist notwendige Neueinteilung vieler Wahlkreise aufgrund der Volkszählung von 2020 (United States Census 2020). In etlichen Swing States kontrollieren Republikaner die State Legislature, so dass sie insgesamt bei drei Mal so vielen Wahlbezirken über den neuen Zuschnitt bestimmten wie die Demokraten.

Senat

Repräsentantenhaus

Amtsträger

Senat

Führung der Mehrheitspartei

Führung der Minderheitspartei

Ausschüsse 
Jeder der Senatsausschüsse wird von den Parteien genau so besetzt, dass er die Mehrheitsverhältnisse widerspiegelt. Dadurch sitzen in jedem Ausschuss im 117. Kongress gleich viele demokratische wie republikanische Senatoren. Da die Demokraten durch die Stimme der Vizepräsidentin jedoch faktisch eine Mehrheit besitzen, stellen sie die Vorsitzenden der Ausschüsse, während die Republikaner die Ranking Minority Member bzw. die Vizevorsitzenden (in einigen Ausschüssen heißen die Ranking Minority Member Vizevorsitzende z. B. im United States Senate Select Committee on Intelligence) stellen.

Die Demokraten beriefen die Ausschussvorsitzenden, wie folgt:

Die Republikaner besetzten die Ranking Minority Member Posten, wie folgt:

Repräsentantenhaus 
Sprecherin des Repräsentantenhauses: Nancy Pelosi (D)

Führung der Mehrheitspartei 
 Mehrheitsführer: Steny Hoyer (D)
 Mehrheitswhip: Jim Clyburn (D)

Führung der Minderheitspartei 
 Minderheitsführer: Kevin McCarthy (R)
 Minderheitswhip:  Steve Scalise (R)

Mitglieder 
Für die Mitglieder im Senat des 117. Kongresses siehe:

Liste der Mitglieder des Senats im 117. Kongress der Vereinigten Staaten

Für die Mitglieder im Repräsentantenhaus des 117. Kongresses siehe:

Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 117. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 

 Mitglieder des 117. Kongresses mit Verlinkung zu den offiziellen Biografien ()

Einzelnachweise 

117
Geschichte der Vereinigten Staaten (seit 1988)
Politik 2021